Mala Remeta (Мала Ремета) ist der Name von:
 Kloster Mala Remeta, Kloster in Serbien in der autonomen Provinz Vojvodina nahe des gleichnamigen Dorfes
 Mala Remeta (Dorf), Dorf in Serbien in der autonomen Provinz Vojvodina nahe des gleichnamigen Klosters